Касас Вијехас има више значења:

 Касас Вијехас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Касас Вијехас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Касас Вијехас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Касас Вијехас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Касас Вијехас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Касас Вијехас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Касас Вијехас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Касас Вијехас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Касас Вијехас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Касас Вијехас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Касас Вијехас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Касас Вијехас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Касас Вијехас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Касас Вијехас (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Касас Вијехас, Лос Амадор (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Вијехас, Агва Бланка (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Вијехас (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Вијехас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Вијехас (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Касас Вијехас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Касас Вијехас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Касас Вијехас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Касас Вијехас (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Касас Вијехас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Касас Вијехас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Касас Вијехас, Ла Флорида (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Касас Вијехас (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Касас Вијехас, Агва Ентерада Сан Карлос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Касас Вијехас (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Касас Вијехас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Касас Вијехас (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Касас Вијехас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Вијехас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Вијехас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Вијехас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Вијехас (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Вијехас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Вијехас (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Вијехас (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Касас Вијехас (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Касас Вијехас (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Касас Вијехас (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Касас Вијехас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Касас Вијехас (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Касас Вијехас (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику